W Polsce
 Trzebiatów – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Trzebiatów 
 Trzebiatów – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stargard
 Trzebiatów – część wsi Julianów w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Trzebiatów – gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim
 Trzebiatów – dawna gromada
 Trzebiatów – stacja kolejowa w Trzebiatowie, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Trzebiatów, Góry Trzebiatowskie, Trzebiatów Wąskotorowy, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Trzebiatów Mokre, Rega Trzebiatów